|}

Die Bahnstrecke Gouda–Alphen aan den Rijn ist eine Eisenbahnstrecke zwischen den Städten Gouda und Alphen aan den Rijn in der niederländischen Provinz Zuid-Holland. Sie verläuft durch die Landschaft Groene Hart und hat eine Länge von 17,6 Kilometern.

Geschichte 
Am Ende des 19. Jahrhunderts entstanden beim Bau der Haarlemmermeer-Bahnlinien bereits erste Pläne für eine Bahnverbindung zwischen Gouda, Boskoop und Alphen aan den Rijn. Der Verlauf der Strecke wurde im Jahr 1916 festgelegt. Nachdem die Grundstücke entlang der geplanten Strecke 1925 angekauft worden waren, wurde im Jahr 1928 das Anlegen der Strecke endgültig beschlossen. Aufgrund der schlechten Bodenbeschaffenheit dauerte der Bau bis 1934. In dieser Phase wurden zusätzlich zu den Bahnhöfen Gouda und Alphen aan den Rijn die Stationen Waddinxveen und Boskoop errichtet. Am 7. Oktober 1934 konnte die einspurige Strecke in Betrieb genommen werden. Die Elektrifizierung der Bahnlinie wurde 1956 abgeschlossen. Eine neue Haltestelle auf dem Gebiet der Gemeinde Waddinxveen wurde mit dem Bahnhof Waddinxveen Noord am 3. Juni 1973 eröffnet. Zwischen 2003 und 2009 betrieben die Nederlandse Spoorwegen die Strecke mit Straßenbahnen der HTM Personenvervoer. Seit dem Jahresfahrplan 2017 verkehren Züge als Teil des R-net auf der Strecke. Am 10. Dezember 2017 wurde der Bahnhof Boskoop Snijdelwijk eröffnet. Zwei Monate später, am 12. Februar 2018, erfolgte die Inbetriebnahme des Bahnhofs Waddinxveen Triangel.

Bahnhöfe

Streckenverbindungen 
Auf der Bahnstrecke Gouda–Alphen aan den Rijn verkehren im Jahresfahrplan 2022 folgende Linien:

Einzelnachweise

Weblinks 

 Spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn. In: martijnvanvulpen.nl (niederländisch)
 Overzicht van de spoorlijn Gouda – Alphen aan den Rijn. In: stationsweb.nl (niederländisch)

Bahnstrecke in den Niederlanden
Bahnstrecke GoudaAlphenaandenRijn